Il  Romagna Albana passito riserva è un vino DOCG la cui produzione è consentita in alcuni comuni della provincia di Forlì-Cesena, della provincia di Ravenna e della provincia di Bologna

Zona di produzione 
Vedi: Romagna Albana DOCG

Vitigni con cui è consentito produrlo 
 Albana minimo 95%
 altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 5%

Tecniche di produzione 
Sono ammessi, per i nuovi impianti, le forme di allevamento in parete, anche con cordone permanente (minimo  ceppi/ha), la pergoletta (minimo  /ha), l'alberello (minimo  ceppi/ha) ed il duplex (minimo  ceppi/ha).
È vietata ogni pratica di forzatura, ma consentita l'irrigazione di soccorso
Le uve devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che può durare fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e deve portare ad un contenuto zuccherino di almeno 284 g/l.
L'appassimento può avvenire sulle uve già raccolte per ventilazione con aria deumidificata, oppure sulla pianta con o senza l'impiego della “muffa nobile”.
Se si pratica l'appassimento sull'uva raccolta, la sua vinificazione non deve avvenire prima del 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.
Se si pratica l'appassimento sulla pianta con l'impiego della “muffa nobile”, è consentito commercializzare vino con un titolo alcolometrico effettivo minimo di 4,0% vol purché proveniente da mosto con un grado zuccherino di almeno 400 g/l
Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nelle province Forlì - Cesena, Ravenna e Bologna.
La commercializzazione non può avvenire prima del 1º dicembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Caratteristiche organolettiche 
 colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con riflessi ambrati;
 odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;
 sapore: pieno e intensamente dolce, gradevolmente acido;
 acidità totale minima: 6,5 g/l;
 acidità volatile corretta: massimo 1,50 g/l;
 anidride solforosa: massimo 400 mg/l.

Informazioni sulla zona geografica 
Vedi: Romagna Albana DOCG

Storia 
Vedi: Romagna Albana DOCG

Precedentemente l'attuale disciplinare DOCG era stato:
Approvato DOC con DPR 21.07.1967 G.U. 209 - 21.8.1967
Approvato DOCG con decreto del 13/04/1987 G.U. del 20/10/1987 nº 245
Modificato con DM 22.09.2011 G.U. 235 - 8.10.2011

Per le notizie attinenti al precedente disciplinare approvato con decreto del 13/04/1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20/10/1987 nº 245, vedere:
la voce Albana di Romagna passito riserva
il riferimento esterno Disciplinare di produzione del 1987 in Agraria.org

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri

Note

Voci correlate 
 Romagna Albana secco
 Romagna Albana amabile
 Romagna Albana dolce
 Romagna Albana passito

Collegamenti esterni 
Consorzio Vini di Romagna

Vini DOCG della provincia di Forlì-Cesena
Vini DOCG della provincia di Ravenna
Vini DOCG della città metropolitana di Bologna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Albana